Le 22 août 2022, Olivia Pratt-Korbel, une fillette anglaise de neuf ans, a été abattue par erreur par un homme armé et masqué à Liverpool et a été déclarée morte le même jour à l' hôpital pour enfants Alder Hey. L'attaque a eu lieu devant la porte de la maison de la famille Pratt-Korbel; la cible visée de l'attaque était un homme de 35 ans condamné pour trafic de drogue et cambriolage. Lors de l'attaque, Pratt-Korbel était avec sa mère qui s'est débattue avec deux hommes tout en la protégeant. L'un des hommes a tiré sur le poignet de sa mère, la balle traversant ensuite la poitrine de Pratt-Korbel.

Notes et références 

2022 en Angleterre
Affaire criminelle au Royaume-Uni
Liverpool